

Cinema 

 Down to Earth – film del 1917 diretto da John Emerson
 Down to Earth – film del 1932 diretto da David Butler
 Giù sulla terra (Down to Earth) – film del 1947 diretto da Alexander Hall
 Ritorno dal paradiso (Down to Earth) – film del 2001 diretto da Chris Weitz e Paul Weitz

Letteratura 
Colonizzazione fase due (Down to Earth) – romanzo del 2000 di Harry Turtledove

Musica 
Down to Earth – album di Stevie Wonder del 1966
Down to Earth – canzone dei Bee Gees dell'album Idea del 1968 
Down to Earth – album di Jimmy Buffett del 1970
Down to Earth – album dei Nektar del 1974
Down to Earth – album dei Rainbow del 1979
Down to Earth – canzone di Justin Bieber
Down to Earth – album di Ozzy Osbourne del 2001
Down to Earth – album di Jem del 2008
Down to Earth – singolo di Peter Gabriel del 2008, dalla colonna sonora del film WALL•E

Televisione 
Down to Earth – serie televisiva statunitense andata in onda dal 1983 al 1987
Down to Earth – serie televisiva britannica del 2000
 Ritorno alla realtà (Down to Earth) – episodio della quinta stagione de Le sorelle McLeod